25-й Кинотавр проходил с 1 по 8 июня 2014 года.

Жюри 
 Андрей Звягинцев, режиссёр — председатель
 Юрий Колокольников, актёр
 Елена Лядова, актриса
 Влад Опельянц, оператор
 Денис Родимин, сценарист
 Сергей Чумаков, актёр
 Алена Чумакова, критик

Официальная программа

Основной конкурс 
 21 день, реж. Тамара Дондурей
 Белая белая ночь, реж. Рамиль Салахутдинов
 Велкам хом, реж. Ангелина Никонова
 До свидания мама, реж. Светлана Проскурина
 Дурак, реж. Юрий Быков
 Ещё один год, реж. Оксана Бычкова
 Звезда, реж. Анна Меликян
 Испытание, реж. Александр Котт
 Как меня зовут, реж. Нигина Сайфуллаева
 Кино про Алексеева, реж. Михаил Сегал
 Класс коррекции, реж. Иван И. Твердовский
 Комбинат "Надежда", реж. Наталия Мещанинова
 Спроси меня, реж. Вера Харыбина
 Ч/Б, реж. Евгений Шелякин

Награды фестиваля 
 Главный приз: Испытание, реж. Александр Котт
 Приз за лучшую режиссуру: Звезда, Анна Меликян
 Приз за лучшую женскую роль: Северия Янушаускайте, Звезда
 Приз за лучшую мужскую роль: Алексей Филимонов, Сердце мира
 Приз за лучшую операторскую работу: Леван Капанадзе, Испытание
 Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»: Юрий Быков - Дурак
 Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»: До свидания мама, реж. Светлана Проскурина
 Приз конкурса «Кинотавр. Дебют»: Класс коррекции, реж. Иван Твердовский

Примечания 

Кинотавр
2014 год в России
Кинофестивали 2014 года
Июнь 2014 года